«Супер-Майк XXL» () — фильм Грегори Джейкобса; сиквел фильма Стивена Содерберга «Супер-Майк» (). Премьера состоялась 30 июня 2015 года в Лондоне. Мировая премьера, в том числе и в России, состоялась 2 июля 2015 года. Слоган фильма: «Они делают это за деньги».

Сюжет 
Бросив карьеру востребованного стриптизера, Майк влачит свои дни, заведуя нелегким мебельным бизнесом. Однажды бывшая звезда эротического танца узнает, что его некогда популярный клуб закрывается. Тряхнув стариной, Майк и его коллеги по стрип-цеху снова собираются вместе, чтобы в последний раз выступить на легендарной сцене и «зажечь» Мертл-Бич. Дорога на последнее шоу проходит через Джеконсвилл и Саванну, где Майк и парни повстречают старых знакомых и заведут новых, а также выучат пару неизбитых движений, тряхнув при этом стариной.

В ролях

Производство

Примечания

Ссылки 

Фильмы о стриптизе
Фильмы на английском языке
Трагикомедийные фильмы США
Фильмы Warner Bros.